Het Europees kampioenschap dammen 1965 werd van 20 juni tot en met 1 juli 1965 in het Italiaanse Bolzano door 15 deelnemers gespeeld. 
De Italiaanse dambond organiseerde het toernooi onder auspiciën van de FMJD. 
Het was de eerste keer dat een toernooi om het Europees kampioenschap dammen werd georganiseerd. 

Het toernooi werd gewonnen door Iser Koeperman, die met 24 punten uit 14 partijen zijn landgenoot Vjatsjeslav Sjtsjogoljev 1 punt en de Nederlander Geert van Dijk 4 punten voorbleef.
De overige Nederlandse deelnemers waren Ferdi Okrogelnik en Wim van der Sluis die met 16 en 15 punten op de gedeelde 6e en 8e plaats eindigden.
De Belgische deelnemer Jean Croteux eindigde met 6 punten op de 14e (voorlaatste) plaats.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibasel

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1965
Sport in Zuid-Tirol
Bozen
Dammen